Torremocha puede referirse a:

 Torremocha (Cáceres), localidad en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, provincia de Cáceres.
 Torremocha (Teruel), pueblo abandonado de la provincia de Teruel, perteneciente a Luco de Bordón.
 Torremocha de Jadraque, localidad en la provincia de Guadalajara.
 Torremocha del Campo, localidad en la provincia de Guadalajara.
 Torremocha del Pinar, localidad en la provincia de Guadalajara.
 Torremocha de Jarama, localidad en la provincia de Madrid.
 Torremocha de Jiloca, localidad en la provincia de Teruel.
 Torremocha (Jaén), ruinas de un torreón medieval en el término municipal de Jaén.
 Torremocha de Ayllón, localidad de la provincia de Soria.